Houtman Abrolhos, een eilandengroep van 122 eilanden voor de kust van Australië
Abrolhos Archipel, een eilandengroep van 5 eilanden voor de kust van Brazilië